Willer ist der Name zweier französischer Gemeinden im Département Haut-Rhin:

 Willer
 Willer-sur-Thur

Willer ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Kautzky-Willer (* 1962), österreichische Medizinerin
 Alfred Willer (1889–1952), deutscher Zoologe
 Claudio Willer (1940–2023), brasilianischer Schriftsteller, Lyriker und Übersetzer
 Emil Willer (* 1932), deutscher Boxer
 Gundolf Willer (* 1937), deutscher Schauspieler
 Jörg Willer (1936–2017), deutscher Physikdidaktiker
 Jürgen Willer (* 1948), österreichischer Hochschullehrer
 Luise Willer (1888–1970), deutsche Opernsängerin und Gesangspädagogin
 Peter Willer, niederländischer Architekt und Konstrukteur
 Stefan Willer (* 1970), deutscher Literaturwissenschaftler
 Stephan Willer (* 1970), deutscher Offizier
 Thorsten Willer (* 1981), deutscher Singer-Songwriter, siehe Jack McBannon
 Wilfried Willer (* 1931), deutscher Ornithologe

Comicfigur:
 Tex Willer, Hauptfigur einer italienischen Comicreihe

Siehe auch:
 Wiler
 Viller